Анастасьино — название населённых пунктов в России:

 Анастасьино — деревня в Аскинском районе Башкирии, упразднена в 1986 году.
 Анастасьино — село в Калининском районе Саратовской области.
 Анастасьино — деревня в Смоленском районе Смоленской области.